Луистон има више значења:
 Луистон (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Луистон (Мичиген), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Луистон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Луистон (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Луистон (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Луистон (Ајдахо), је град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Луистон (Мејн), је град у америчкој савезној држави Мејн
 Луистон (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Луистон (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска